Franco (transport)

Osoby o nazwisku Franco 
 Antonio Franco (ur. 1937) – włoski arcybiskup, nuncjusz apostolski
 Francisco Franco (1892–1975) – generał rządzący Hiszpanią w latach 1936–1975
 James Franco (ur. 1978) – amerykański aktor filmowy
 Jorge Franco (ur. 1962) – pisarz kolumbijski
 Vincenzo Franco (1917-2016) – włoski biskup

Miejscowości 
 Franco – miejscowość w Portugalii w gminie Mirandela

Imię 
Hiszpańska i włoska forma imienia Franciszek.

Zobacz też 
 Franko
 loco